

Подбель — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Подбель — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства